Złotowłosa (baśń)
 Złotowłosa (film 1955)
 Złotowłosa (film 1973)